Гарретт Сервисс () — имя двух человек:
 Сервисс, Гарретт (1851—1929) — американский астроном-популяризатор и один из зачинателей американской журнальной научной фантастики.
 Сервисс, Гарретт (1878 — 1908) — американский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.